F8, F 8 eller F-8 kan syfta på: 

 Vought F-8 Crusader – ett amerikanskt hangarfartygsbaserat stridsflygplan (1955)
 F 8 – en flygflottilj inom svenska flygvapnet åren 1938–1963, se Svea flygflottilj
 F 8 – en truppslagsskola för markförbanden inom svenska flygvapnet åren 1963–1974, se Svea flygkår